Fábián Éva (?) népdalénekes
 Fábián Éva (1953) énekesnő
 Fábián Éva (1968) tekvándózó, edző